Диавара () — фамилия, распространённая в странах Западной Африки.
 Диавара, Амаду (род. 1997) — гвинейский футболист, играющий на позиции опорного полузащитника.
 Диавара, Анж — конголезский политик.
 Диавара, Исмаэль — малийский и шведский футболист, вратарь.
 Диавара, Сулейман — сенегальский футболист.
 Диавара, Каба — гвинейский футболист.
 Диавара, Баба — сенегальский футболист.
 Диавара, Якубу — французский баскетболист.